Sviatchenko ist der Familienname folgender Personen:
 Erik Sviatchenko (* 1991), dänisch-ukrainischer Fußballspieler
 Sergei Sviatchenko (* 1952), ukrainischer Künstler